Monte Carlo – osiedle Monaco
 Monte Carlo – miasto w Brazylii

filmy
 Monte Carlo – niemiecki film z 1921
 Monte Carlo – francuski film z 1925
 Monte Carlo – amerykański film z 1926
 Monte Carlo – amerykański film z 1930
 Monte Carlo – amerykański film z 2011

Zobacz też 
 Metoda Monte Carlo – metoda matematyczna